Білоярське — село, Недригайлівський район, Сумська область, Україна
 Білоярське — село, Щучанський район, Курганська область, Росія